Somozas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Somozas (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Somozas (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar